Осейдж (округ, Канзас) 
 Осейдж (округ, Міссурі) 
 Осадж (округ, Оклахома)

Див. також 
 Серпень: Графство Осейдж (фільм)